Die Maßnahme bezeichnet:
 ein Drama von Bertolt Brecht, siehe Die Maßnahme (Drama)
 ein deutscher Film von 2015, siehe Die Maßnahme (Film)